Acme kan syfta på följande:
 Acme (fiktivt varumärke), ett fiktivt varumärke som används i USA
 Acme (finansbolag), ett tidigare svensk finansbolag
 Acme-gänga, en amerikansk typ av trapetsgänga
 Acme, Alberta, en ort i Alberta, Kanada